Щёлково — топоним:

Населённые пункты

Московская область 
 Щёлково — город, районный центр в Московской области
 Щёлково (городской округ) — муниципальное образование в Московской области

Вологодская область 
 Щёлково — деревня в Кирилловском районе Вологодской области, Горицкое сельское поселение
 Щёлково — деревня в Кирилловском районе Вологодской области, Ферапонтовское сельское поселение
 Щёлково — деревня в Междуреченском районе Вологодской области

Нижегородская область 
 Щёлково — деревня в Павловском районе Нижегородской области

Тверская область 
 Щёлково — деревня в Калязинском районе
 Щёлково — деревня в Кашинском районе
 Щёлково — деревня в Кимрском районе
 Щёлково — деревня в Конаковском районе
 Щёлково — деревня в Ржевском районе

Ярославская область 
 Щёлково — деревня в Любимском районе Ярославской области

Другое 
 Щёлково — железнодорожная станция в Московской области
 Городское поселение Щёлково — муниципальное образование в Щёлковском районе Московской области
 «Спарта-Щёлково» (в 1993—1997 — «Щёлково») — мини-футбольный клуб, существовавший в 1992—2012 годах

См. также 
 Щёлково-3